A la liqüefacció (física) dels gasos; 
 A la liqüefacció (inestabilitat) d'un terreny per acció d'un episodi sísmic; 
 A la liquació (miracle) de la sang seca d'un Sant.